Зубчатка — многозначный термин. Возможные значения:

 Зубчатка — Odontites, род однолетних трав.
 Зубчатка — альтернативное наименование радулы, аппарата для соскребывания и размельчения пищи, имеющегося у моллюсков.
 Зубчатка — в технике зубчатое колесо или зубчатая рейка.